Jatata – piąty album studyjny polskiej grupy Indios Bravos, wydany 18 października 2013 r. przez Mystic Production. Na pierwszego singla wybrano utwór Lubię to.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013